Маринович (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Маринович, Антон (1907—1976) — болгарский кинорежиссёр и сценарист.
 Маринович, Винко (род. 1971) — югославский и боснийский футболист и тренер.
 Маринович, Людмила Петровна (1931—2010) — советский и российский историк, доктор исторических наук, один из ведущих специалистов по истории Древней Греции.
 Маринович, Мирослав Франкович (род. 1949) — украинский правозащитник, публицист, религиовед, член-основатель Украинской Хельсинкской группы.
 Маринович, Никола (род. 1976) — югославский и австрийский гандболист, вратарь.
 Маринович, Стефан (род. 1991) — новозеландский футболист.
 Маринович, Эмил (в монашестве Емилиан; 1902—1982) — епископ Сербской православной церкви, епископ Славонский.